CPUmon je elf ukazující vytížení CPU přímo na mainscreenu (hlavní obrazovce).

Historie vývoje 
 Jeden z prvních funkčních elfů.
 První funkční elf (vyjma Hello world) i na platformě SGOLD.
 Původně byla pouze zelená, modrá a červená verze s určenou polohou.
 Později se objevila i duhová verze a elfy, u kterých se dá nastavit barva i pozice v bcfg souboru.
 Ještě pozdější změnou je nastavení barvy v míchátku.
 Další fází vývoje byl export i na platformu SGOLD3.

Elfy